«Кающаяся Мария Магдалина» — название нескольких картин.

 «Кающаяся Мария Магдалина» — картина Тициана, написанная около 1533 года (англ.). 
 «Кающаяся Мария Магдалина» — картина Тициана, написанная около 1565 года. 
 «Кающаяся Мария Магдалина» — картина Эль Греко, написанная в 1577 году.
 «Кающаяся Мария Магдалина» — картина Эль Греко, написанная около 1589 года.
 «Кающаяся Мария Магдалина» — картина Караваджо, написанная в 1594—1595 годах (англ.).
 «Кающаяся Мария Магдалина» - картина Артемизии Джентилески, написанная в 1613-1620 годах (итал.).
 «Кающаяся Мария Магдалина» — картина Хосе де Риберы, написанная в 1645 году.